Bonete bezeichnet
 einen Ort in Spanien, siehe: Bonete (Spanien)
 zwei benachbarte Berge in Argentinien, siehe: Cerro Bonete Chico () und Cerro Bonete Grande ()